Ремілітаризація — відновлення державою військових споруд і укріплень, дислокація збройних сил, проведення інших заходів військово-економічного характеру в демілітаризованій зоні для відновлення військового потенціалу.

Див. також 
 Рейнська демілітаризована зона

Література 
 О. С. Пархомчук. Ремілітаризація // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т./Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. — К.:Знання України, 2004 — Т.2 — 812с. ISBN 966-316-045-4

Військова справа
Державна політика